Vandœuvre, issu du toponyme Vindobriga, peut désigner :
 Vandœuvres, la commune suisse du canton de Genève ;
 Vandœuvre-lès-Nancy, la commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Grand Est.

Voir aussi 
 Vendœuvres, commune de l'Indre.

Homonymie de toponyme